Die Gambrinus Liga 2010/11 war die 18. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie fand vom 16. Juli 2010 bis 28. Mai 2011 mit einer Winterpause vom 23. November 2010 bis 24. Februar 2011 statt.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Bereits am dritten Spieltag der Saison übernahm Viktoria Pilsen die Tabellenführung, die der Verein bis zum Ende der Saison durchgehend verteidigte und zeitweise bis zu zwölf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten der Tabelle hatte. Bereits am vorletzten Spieltag konnte der Gewinn der Meisterschaft durch einen 3:1-Heimsieg gegen Baník Ostrava perfekt gemacht werden. Dadurch qualifizierte sich der Verein für die Champions League.

Pokalsieger FK Mladá Boleslav, Vizemeister Sparta Prag und der Dritte FK Baumit Jablonec spielten in der Europa League.

1. FC Brünn und FK Ústí nad Labem stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft des FC Viktoria Pilsen 

* Zu den 69 Torschützen von Viktoria kommt noch ein Eigentor von Tomáš Janotka (SK Sigma Olmütz) hinzu.

Torschützenliste

Zuschauer 
Im Schnitt besuchten 4.474 Zuschauer die Spiele der Saison 2010/11. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang der Zuschauerzahlen von etwa 9,5 %.

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11